Храњице могу бити:

 Храњице (Преров), град у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Храњице (Хеб), град у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република
 Храњице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република